The Illogical Consequence — второй альбом итальянской группы Planet Funk, вышедший в 2005 году.

Список композиций 
 Movement Is Noted — 2:03
 Everyday — 4:20
 Stop Me — 3:53
 Trapped Upon the Ground — 3:25
 Come Alive — 4:16
 Laces — 3:24
 The End — 4:34
 Ultraviolet Days — 4:53
 Tears After the Rainbow — 8:05
 Inhuman Perfection — 4:49
 Peak — 3:47
 Dusk — 5:07
 Out on the Dancefloor — 6:35

Участники записи 
В записи этого альбома помимо членов группы в записи вокальных партий принимали участие также гости:
 John Graham — вокал в композициях 3, 5
 Sally Doherty — вокал в композициях 12
 Dan Black — вокал в композициях 4, 11, 13
 Claudia Pandolfi — вокал в композиции 10

Кроме того, Cecilia Chailly играла на электрической арфе.

Ссылки 

Альбомы 2005 года
Альбомы Planet Funk
Альбомы электронной музыки